Oinville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Oinville-sur-Montcient, departementet Yvelines i regionen Île-de-France, 
 Oinville-sous-Auneau, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 Oinville-Saint-Liphard, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire,